Берёзовка — село в Сапожковском районе Рязанской области России, входит в состав Михеевского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено в 17 км на северо-запад от центра поселения села Михеи и в 14 км на север от районного центра посёлка Сапожок.

История 
Берёзовка в качестве посёлка принадлежала к приходу села Коровки. В 1862 году в селе была построена деревянная Покровская церковь.

В XIX — начале XX века село входило в состав Мало-Сапожковской волости Сапожковского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 236 дворов.

С 1929 года село являлось центром Березовского сельсовета Сапожковского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1957 года — в составе Коровкинского сельсовета, с 2005 года — в составе Михеевского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Сапожковского района